El nombre Bertha ha sido usado por ocho ciclones tropicales en el océano Atlántico:
 Tormenta tropical Bertha (1957)
 Tormenta tropical Bertha (1984)
 Huracán Bertha (1990)
 Huracán Bertha (1996)
 Tormenta tropical Bertha (2002)
 Huracán Bertha (2008)
 Huracán Bertha (2014)
 Tormenta tropical Bertha (2020)